El FC Saturn (en ruso: Фк "Сатурн"), conocido también como FC Saturn Ramenskoe, es un club de fútbol ruso, de la ciudad de Ramenskoe en el Óblast de Moscú. Fue fundado en 1946 y jugó en la Liga Premier de Rusia hasta su disolución al final de la temporada 2010. En 2014 resurgió y fue inscrito en la Segunda División de Rusia.

Uniforme 

Uniforme titular: Camiseta, pantalón y medias azules.
Uniforme alternativo: Camiseta, pantalón y medias blancas.
Tercer uniforme: Camiseta, pantalón y medias verdes.

Jugadores

Plantilla 2021/22
Actualizado a 15 de julio de 2021, según la web oficial del club.

Estadísticas 

El equipo reserva del Saturn jugó profesionalmente como FC Saturn-2 Ramenskoye en la Segunda División de Rusia en 1999 y 2000. Un equipo asociado llamado FC Saturn-2 Moscow Oblast continúa existiendo y jugando en Segunda División de Rusia.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Equipos de fútbol fundados en 1946
Equipos de fútbol de Rusia